Subjektivita může být:
 antonymum k objektivita, zaujatost
 právní subjektivita
 mezinárodní subjektivita
 intersubjektivita

Související články 
 subjekt